Chanson catalane est le titre de plusieurs œuvres :
 Chanson catalane, mélodie d'Augusta Holmès (1886) ;
 Chanson catalane, mélodie de Mel Bonis (1931).